hitel, közgazdasági fogalom, pénz vagy áru ideiglenes átengedése kamatfizetés ellenében
Hitel, Széchenyi István 1830-ban megjelent közgazdasági műve
Hitel, kolozsvári szociálpolitikai folyóirat (1936–1944)
Hitel, budapesti irodalmi, kritikai folyóirat (1988–)